Banglades városainak listája népesség szerint

Jegyzetek 

 
Települések listái országok szerint